Skatskrikor (Calocitta) är ett fågelsläkte i familjen kråkfåglar inom ordningen tättingar: Släktet omfattar endast två arter som förekommer i Centralamerika från västra Mexiko till Costa Rica:
 Svartstrupig skatskrika (C. colliei)
 Vitstrupig skatskrika (C. formosa)

Vissa inkluderar skatskrikorna i Cyanocorax.

Referenser 

Kråkfåglar
Fågelsläkten